Филипп Освальд (; ) — австрийский профессиональный теннисист; победитель 11 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Филипп — один из трёх детей Йозефа и Вильтрауд Освальдов; его старшего брата зовут Тобиас, а сестру — Верена. Отец семейства некогда был главой налоговой инспекции Форарльберга.

Освальд-младший начал играть в теннис в возрасте шести лет вместе со своим старшим братом. Любимое покрытие — хард, лучший элемент игры — подача.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2005 году. Первый турнир серии «фьючерс» в парном разряде выиграл в 2006, а в одиночном — в 2007 году. В июле 2008 года в Кицбюэле, пройдя квалификационный отбор смог впервые сыграть в основной сетке одиночного турнира ATP-тура. Следующий раз ему это удастся повторить лишь в 2012 году, так же на турнире в Кицбюэле. На это раз в матче первого раунда, обыграв немца Даниэля Брандса, Освальд впервые в карьере выиграл матч основных соревнований ассоциации. В парном разряде выступления Филиппа выглядят лучше. За карьеру он выиграл несколько десятков «фьючерсов» и «челленджеров». Чаще всего выступал в паре с Мартином Фишером. В 2013 году в партнерстве с Домиником Меффертом впервые сыграл на турнире серии Большого шлема: на Уимблдоне. В начале марта 2014 года на турнире Сан-Паулу завоевал первый титул ATP (совместно с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом).

В мае 2019 года Освальд вместе с индийцем Дивидж Шараном участвовал в парном разряде Открытого чемпионата Женевы по теннису, где они дошли до полуфинала.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (18)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров ATP в парном разряде (21)

Победы (11) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (80)

Победы (53)

Поражения (27)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Австрии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года